Eileen est un prénom (variante anglaise de Hélène). Il est porté par :
 Eileen, une chanteuse des années 1960,
 Eileen, un personnage du jeu vidéo Virtua Fighter.
 Eileen, un personnage du roman  de Ottessa Moshfegh.
 Eileen, un personnage du jeu vidéo Personal Mystery.

Comme prénom :
 Eileen Agar
 Eileen Barker
 Eileen Bennett (1907-1979) est une joueuse de tennis,
 Eileen Brennan
 Eileen Caddy
 Eileen Collins (1956-) est une astronaute américaine.
 Eileen Daly (1963) est une actrice et chanteuse anglaise.
 Eileen Davidson
 Eileen Essell
 Eileen Farrell
 Eileen Ford
 Eileen Gray (1878 - 1976) était une artiste spécialiste de la laque, designer de mobilier, et architecte,
 Eileen Heckart (1919-) est une actrice américaine,
 Eileen Heigh (-)
 Eileen Hiscock
 Eileen Ivers  (1965-) est une violoniste américaine qui joue principalement de la musique irlandaise,
 Eileen Nearne
 Eileen O'Keeffe
 Eileen Power
 Eileen Ryan
 Eileen Walsh
 Eileen Wearne

Télévision 
 Eileen, série télévisée néerlandaise diffusée en 2011

Voir aussi 
 Come On Eileen est un titre datant de 1982 du groupe Dexys Midnight Runners.